

Figure bibliche
Asaf – citato nel II libro dei Re, al cap. 18, versetti da 18 a 37
Asaf – levita, cantore di Davide, citato in:
I libro delle Cronache, 6,24; 9,15; 15, 17e 19; 16, 5-7 e 37; 25, 1 e 2 e 6; 
II libro delle Cronache, 5, 12; 20, 14; 29, 13 e 30; 
Libro di Neemia, 7, 44; 11, 17 e 22; 12, 35 e 46
Libro di Esdra, 2, 41
Asaf – guardiano del parco del re persiano Artaserse I Longimano, citato nel Libro di Neemia, al capitolo 2, versetto 8

Onomastica
Asaf – nome proprio di persona maschile